Canales puede referirse a:

 Canales (Ávila), municipio de la provincia de Ávila (España).
 Canales (Bimenes), en Asturias (España). 
 Canales (Cabrales), en Asturias (España).
 Canales (Granada), núcleo de población de la provincia de Granada (España). 
 Canales (Udias), en Cantabria (España). 
 Canales de Molina, en Guadalajara (España). 
 Canales de la Sierra, localidad de la comunidad autónoma de La Rioja (España). 
 Canales del Ducado, en Guadalajara (España).
 Canales-La Magdalena, entidad local menor de la Provincia de León (España). 
 Los Canales (Atacama), localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama (Chile).
 Los Canales (Almería), en Almería (España). 
 Los Canales (Blimea), en Asturias (España).
 Los Canales (Castellón), en Castellón (España). 
 Las Canales (Chichar), en Murcia (España). 
 Los Canales (Grado), en Asturias (España).
 Las Canales (Lorca), en Murcia (España). 
 Chozas de Canales, poblado de la provincia de Toledo (España). 
 Villa Canales, municipio del departamento de Guatemala).
 Llera de Canales, ciudad cabecera del municipio de Llera, en el estado de Tamaulipas (México).